Rumunjska:
 Mihăeşti (Argeş, Rumunjska), naselje u županiji Argeş
 Mihăeşti (Olt, Rumunjska), naselje u županiji Olt
 Mihăeşti (Vâlcea, Rumunjska), naselje u županiji Vâlcea
 Mihăeşti (rijeka), rijeka